Kot peut désigner :

Personnes 
 Maciej Kot, un sauteur à ski polonais,
 Tomasz Kot, un acteur polonais,

Autres 
 Kot, logement universitaire en Belgique,
 KOT, signifiant KO technique, ou knockout,
 K.O.T. Abréviation pour Kings of Tomorrow, duo de house américain.